Un cortado pequeño, es decir, un café con poca leche.
 Nombre que reciben los terrones de azúcar blanco.
 En Andalucía, Ceuta y Melilla, el cortadillo es un dulce tradicional navideño.
 En España, el cortadillo es una variedad de pan candeal.
 En México, el cortadillo es un dulce de colores típico de los cumpleaños infantiles.
 En el norte de México, el cortadillo norteño es un estofado de carne.
 En Villaldama, México, nombre para la sopaipilla.
 Diego 'Cortadillo', protagonista de la novela de Cervantes, Rinconete y Cortadillo